HMS Hermes – nazwa noszona przez 10 okrętów brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy. Pochodzi od greckiego boga Hermesa. Najbardziej znane są lotniskowce HMS "Hermes" z okresu II wojny światowej (1924-42) i okresu powojennego (1959-84)
 HMS "Hermes" – holenderski slup "Mercurius", zdobyty w 1796 przez HMS "Sylph" i wcielony do brytyjskiej służby (holenderska nazwa oznaczająca rzymskiego boga Merkurego została zamieniona na jego greckiego odpowiednika, Hermesa)
 HMS "Hermes" – 22-działowy okręt zakupiony w 1798 i sprzedany w 1802.
 HMS "Hermes" – 16-działowy slup wojenny, zakupiony w 1803 i sprzedany w 1810, początkowo nosił nazwę "Majestic".
 HMS "Hermes" – 20-działowy okręt VI klasy (mała fregata), zbudowany w 1811, spalony w 1814 podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej
 HMS "Hermes" – drewniany parowiec łopatkowy, zakupiony w 1830, początkowo nosił nazwę "George IV", w 1832 przemianowany na "Hermes", w 1835 przemianowany na "Charger", wycofany w 1854.
 HMS "Hermes" – drewniany slup bocznokołowy, zbudowany w 1835, wycofany w 1864.
 HMS "Hermes" – 74-działowy okręt liniowy III klasy, początkowo nazwany "Minotaur", zbudowany w 1816, w 1866 przemianowany na "Hermes", wycofany w 1869
 HMS "Hermes" – krążownik, przebudowany w 1913 na transportowiec wodnosamolotów, zatopiony w 1914, podczas I wojny światowej, przez okręt podwodny U-27
 HMS "Hermes" – lotniskowiec z lat 1924-1942, zatopiony przez lotnictwo japońskie podczas II wojny światowej. Pierwszy okręt zaprojektowany specjalnie jako lotniskowiec.
 Nazwę "Hermes" miał nosić nowo budowany lotniskowiec z okresu II wojny światowej, lecz budowę anulowano w 1945
 HMS "Hermes" (R12) – lotniskowiec w służbie w latach 1959-1984, od 1986 służy jako indyjski lotniskowiec "Viraat".

Zobacz też 
 Hermes – strona ujednoznaczniająca

Hermes